Als Wildwuchs wird bezeichnet:

 die Granulation (Medizin) in der Dermatologie
 das ungeordnete Wachstum von Pflanzen, siehe Wildwuchs (Gartenbau)